« Thurne », « turne », « turnum » encore « thurnage » désigne, dans la langue populaire, une chambre, une maison ou un bistrot.

À l'École normale supérieure 

En argot scolaire, une thurne est une chambre d'élève de l'École normale supérieure (ENS). Le terme a été repris par les élèves d'autres grandes écoles françaises. Il existe deux graphies, turne et thurne (variante pseudo-hellénisante du précédent). Si le choix de l'une ou l'autre est libre les années bissextiles, seule la forme thurne est admise dans les écrits normaliens les années non bissextiles. La même règle est observée pour tous les dérivés (bithurne, cothurne, thurnage…).

Les thurnes de l'ENS sont essentiellement réparties entre trois sites : Ulm (au 45, rue d'Ulm), Jourdan (boulevard Jourdan) et Montrouge (1, rue Maurice-Arnoux, 92120 Montrouge).

Il existe à l'ENS un système de « jokers » qui rend la répartition des chambres la plus équitable possible, et les membres de la délégation générale des élèves sont censés veiller à ce que personne ne puisse tricher.

Par extension, thurne désigne toute chambre d'internat dans les lycées, particulièrement parisiens.

Annexes

Voir aussi 
Logement étudiant en France

Liens externes 
Règlement de la Délégation générale de l'ENS

École normale supérieure (Paris)
Argot scolaire
Logement